Die Wyschtscha Liha 1996/97 () war die 6. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 20. Juli 1996 und endete am 23. Juni 1997.

Modus 
Die Liga wurde zur Saison 1996/97 auf sechzehn Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew gewann zum fünften Mal die Meisterschaft. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97